Seit der Spielzeit 2018/19 wird in der Fußball-Bundesliga die offizielle Auszeichnung Spieler des Monats vergeben. Hierbei entscheiden Mitglieder der DFL Deutsche Fußball Liga sowie ihres Werbepartners Electronic Arts über die Vergabe. Herangezogen werden neben erhobenen Leistungsdaten aus dem Ligawettbewerb auch per Abstimmung eingebrachte Stimmen von Fußballanhängern und Experten.
Die Sieger der „Spieler-des-Monats“-Auszeichnung bekommen neben einer Trophäe auch eine besondere Spielerkarte im Spielmodus Ultimate Team der jeweils aktuellen Ausgabe der Spieleserie FIFA von EA Sports. Viermal und bisher am häufigsten ausgezeichnet wurden Erling Haaland und Christopher Nkunku.

Liste der Gewinner

Rangliste nach Spielern, Vereinen und Nationen 
Fettgedruckte Spieler sind derzeit in der Bundesliga aktiv. Es sind nur diejenigen Spieler aufgelistet, die mehrfach ausgezeichnet wurden. Bei gleicher Titelanzahl wird alphabetisch sortiert.

Siehe auch 
 Fußballer des Monats
 Fußballer des Jahres (Deutschland)
 Bundesliga Rookie Award

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der Fußball-Bundesliga
 Offizielle Internetseite zum Spieler des Monats
 Offizielle Internetseite zum Spieler des Monats von EA Sports

Einzelnachweise 

Sportliche Auszeichnung (Deutschland)
Fußball-Bundesliga
Ehrung (Fußball)
Erstverleihung 2018